Хорватия принимала участие в Летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине (Китай) в пятый раз за свою историю, и завоевала три серебряные и три золотые медали. Сборная страны состояла из 99 спортсменов (80 мужчин, 19 женщин).

Медалисты

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывали места в утешительных финалах B-F.
 Мужчины

Настольный теннис 

Соревнования по настольному теннису проходили по системе плей-офф. Каждый матч продолжался до тех пор, пока один из теннисистов не выигрывал 4 партии. Сильнейшие 16 спортсменов начинали соревнования с третьего раунда, следующие 16 по рейтингу стартовали со второго раунда. 

 Командный разряд
 Мужчины

Ссылки 
 Сборная Хорватии  на сайте Sports-reference.com

2008
Страны на летних Олимпийских играх 2008 года